Don Carlos ist der Name folgender Personen:

 Don Carlos (1545–1568), Infant von Spanien 
 Carlos María Isidro de Borbón (1788–1855), als Karl V. erster karlistischer Thronprätendent auf den spanischen Thron
 Don Carlos (eigentlich Eurin Spencer; * 1952), jamaikanischer Sänger, Mitglied von Black Uhuru

Don Carlos steht für:

 Don Karlos (Schiller), Schauspiel von Friedrich Schiller (Dom Karlos, Don Karlos oder Don Carlos)
 Don Carlos (Verdi), Oper von Giuseppe Verdi (französisch Don Carlos, italienisch Don Carlo)
 Don Carlos (Bukidnon), Stadtgemeinde in der Provinz Bukidnon, Philippinen
 Don Carlos (Schiff, 1997), Transportschiff für Autos

Siehe auch:
 Karlos, Theaterstück von Tankred Dorst aus dem Jahr 1990